Wadriako ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Brice Wadriako (* 1993), neukaledonischer Fußballspieler
 Robert Wadriako, neukaledonischer Fußballspieler